New Mexico se poate referi la:

  New Mexico, unul din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii. 
  New Mexico (teritoriu SUA), teritoriu organizat al Statelor Unite ale Americii, devenit stat al acestora la 6 ianuarie 1912. 
  New Mexico (teritoriu SCA), teritoriu neorganizat al Statelor Confederate ale Americii, având o existență efemeră de circa un an (1862 - 1863) în timpul Războiului civil american.

Vezi și 

  Mexico (dezambiguizare)